Humphrey Marshall kan syfta på:

Humphrey Marshall (general), general i Amerikas konfedererade staters armé i amerikanska inbördeskriget
Humphrey Marshall (senator), senator från Kentucky